Falcão Negro pode se referir a:

 O Falcão Negro - uma série brasileira da TV Tupi
 Falcão Negro -  herói de quadrinhos (banda desenhada).
Falcão Negro em Perigo -  filme de 2002

Desambiguação